Karamanolis ist der Familienname folgender Personen:

 Stratis Karamanolis (* 1934), griechischer Ingenieur, Fachbuchautor und Verleger
 George E. Karamanolis (* 1970), griechischer Altphilologe und Philosophiehistoriker